Рудолф III од Бургундије (, 966 - Лозана, 6. септембар 1032) је био краљ Бургундије. Био је син Конрада I од Бургундије и Матилде од Француске.

Породично стабло 

Умрли 1032.
Династија Велф (старија)
Краљеви Бургундије